Кызылка:

 Кызылка — приток реки Сива.
 Кызылка — приток реки Чулым.
 Кызылка — деревня Ровненского сельсовета Балахтинского района Красноярского края